Илья Малинин (; род. 2 декабря 2004, Фэрфакс) — американский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр финала Гран-при (2022), чемпион США (2023), серебряный призёр чемпионата США (2022), чемпион мира среди юниоров (2022).

Малинин — первый в истории фигурист, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.

По состоянию на 27 января 2023 года занимает 7-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Илья родился 2 декабря 2004 года в Фэрфаксе (Виргиния) в семье узбекистанских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Его младшая сестра Елизавета также занимается фигурным катанием.

Карьера

Сезон 2019—2020 
Малинин дебютировал на международной арене летом 2019 года, выиграв турнир Philadelphia Summer International. В ходе юниорской серии Гран-при он занял четвёртое место на этапе в США и седьмое — на этапе в Италии. На своем дебютном чемпионате мира среди юниоров Малинин занял 13-е место в короткой программе, 18-е место в произвольной программе и 16-е место в итоге.

Сезон 2020—2021 
Из-за пандемии COVID-19 юниорская серия Гран-при 2020/21, в которой должен был участвовать Малинин, была отменена. В октябре Илья дебютировал на взрослом этапе Гран-при — Skate America — и неожиданно занял 5-е место, чисто исполнив четверной тулуп и четверной сальхов. Малинин не смог принять участие в чемпионате США 2021 из-за травмы.

Сезон 2021—2022 
Малинин выиграл два этапа Гран-при среди юниоров — в Куршевеле и Линце — и отобрался в финал серии. Однако соревнования были отменены из-за ужесточения антикоронавирусных ограничений в Японии.

В ноябре Малинин выступил в Граце на Кубке Австрии — турнире серии «Челленджер». В короткой программе он показал только 13-й результат, но смог реабилитироваться в произвольной программе, заняв второе место, что позволило ему завоевать бронзовую медаль.

В январе на чемпионате США Малинин безупречно откатал короткую программу, чисто исполнив четверной лутц и каскад с четверным тулупом, и занял промежуточное третье место. В произвольной программе он выдал феноменальный прокат, чисто исполнив четыре четверных прыжка (лутц, два тулупа и сальхов), и завоевал серебро с общим баллом 302,48, уступив только Нейтану Чену. Несмотря на серебряную медаль национального первенства, Малинин не был включён в состав мужской команды США на Игры в Пекине. По решению местной федерации фигурного катания третья олимпийская путевка досталась Джейсону Брауну, а Малинин остался первым в списке запасных.

В марте выступил на чемпионате мира. В короткой программе исполнил четверной лутц, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель, за прокат получил 100,16 баллов и стал 9-м фигуристом, набравшими больше 100 баллов за короткую программу. После короткой программы занимал промежуточное 4-е место, в произвольной программе выступил не совсем удачно и по итогам турнира занял девятое место.

На юниорском чемпионате мира чисто откатал короткую программу и установил новый мировой рекорд среди юниоров — 88,99 баллов. В произвольной программе допустил помарку при приземлении с четверного лутца, остальные элементы исполнил без ошибок и набрал 187,12 баллов. Также установил новый мировой рекорд среди юниоров в произвольной программе и по сумме двух программ. С общим результатом 276,11 баллов Малинин стал чемпионом мира среди юниоров.

Сезон 2022—2023 
В сентябре 2022 года на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревновании. За исполнение этого прыжка был включён в «Книгу рекордов Гиннеса».

На этапе Гран-при Skate America занимал четвёртое место после короткой программы, в произвольной программе вновь на положительные оценки исполнил четверной аксель, а также ещё четыре четверных прыжка (но упал с каскада), улучшил свой результат в произвольной программе и по сумме двух программ и с общим результатом 280,37 баллов одержал первую победу на этапе Гран-при.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты 
 
На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программы. Текущие лучшие персональные результаты по системе ИСУ выделены жирным курсивом.

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы США